Käina (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Käina (plaats), een plaats in de Estlandse gemeente Hiiumaa